Novo Tempo (Timóteo) - bairro de Timóteo, Minas Gerais
 Novo Tempo (gravadora)

Meios de comunicação
 Rede Novo Tempo de Comunicação, cujos veículos são:
 TV Novo Tempo, rede de televisão brasileira sediada em Jacareí, São Paulo
 Rádio Novo Tempo, rede de rádio brasileira sediada em Jacareí, São Paulo, cujas emissoras próprias de mesmo nome são:
 Rádio Novo Tempo Curitiba
 Rádio Novo Tempo Salvador

Música 
 Novos Tempos (EP)
 Novos Tempos - Ao Vivo
 Novos Tempos / Alquimia da Luz

Desambiguações de televisão
Desambiguações de música